Harry Redknapp (1947) – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
Jamie Redknapp (1973) – ex calciatore inglese, figlio di Harry
Louise Redknapp (1974) – cantante e personaggio televisivo britannica